Nes (Buskerud) — comuna da Noruega
 Nes (Akershus) — comuna da Noruega
 Nintendo Entertainment System ou NES — console de videogame
Neuroscience Experiment System, a data management system by NeuroMat

Desambiguações de topônimos